Сијете де Новијембре има више значења:

 Сијете де Новијембре (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сијете де Новијембре (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сијете де Новијембре (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику